Kapusta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kapusta (kulle), Lappland, Östra Lappland, 
 Kapusta (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kapusta (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar